766 км, 766-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 766 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Республике Татарстан. Код 251127.
 766 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 585018.